WEG T 35 bezeichnet

 einen Triebwagen der Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft von 1954, WEG T35
 einen Triebwagen der Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft von 1968, ursprünglich MEG T 15